Ruokosuo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruokosuo (sumpmark), Kymmenedalen, 
 Ruokosuo (mosse), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar